Живой:

 «Живой» — альбом рок-группы «Ночные Снайперы».
 «Живой» — альбом российского рэп-исполнителя Лигалайза.
 «Живой» — альбом белорусской рок-группы «Красные Звёзды».
 «Живой» — повесть русского писателя Бориса Можаева (1966).
 «Живой» — спектакль Театра на Таганке по повести Бориса Можаева.
 «Живой» — российский драматический художественный фильм 2006 года режиссёра Александра Велединского.
 «Живой» — российский драматический художественный фильм 2022 года.
 «Живой» — российский остросюжетный детективный телесериал (16 серий) 2017 года режиссёра Михаила Кабанова.
 «Живой» — Санкт-Петербургский рок-фестиваль под открытым небом.
 «Живой» — Благотворительный фонд помощи взрослым.
 «Единочество. Часть II. Живой» — альбом рок-группы ДДТ.
 «Живой» — эскадренный миноносец Российского императорского флота типа «Лейтенант Пущин»
 Живой, Алексей (род. 1971) — российский писатель.

См. также 
 Жизнь
 
 Живая